Дени́с Ви́кторович Евсюко́в (род. 20 апреля 1977, Москва) — бывший майор российской милиции, в 2008—2009 начальник отдела внутренних дел района Царицыно. Приобрёл скандальную известность, когда 27 апреля 2009 года в состоянии алкогольного опьянения убил двоих и ранил ещё семь человек, один из которых впоследствии скончался в больнице. Акт массового убийства произошел в московском супермаркете «Остров» на Шипиловской улице, там же преступник и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В 2010 году приговорён к пожизненному лишению свободы.

Биография 
После школы окончил ПТУ по специальности «реставратор декоративно-художественных покрасок, реставратор лепных изделий», посещал клуб «Юных десантников» и секцию рукопашного боя.

В 1999 году окончил заочное отделение Московского юридического института МВД по специальности «правоохранительная деятельность».

С 1995 года работал в милиции. В 1997 году — инспектор управления вневедомственной охраны при ГУВД. С 1998 года — в службе криминальной милиции Южного административного округа Москвы, где начал с должности оперуполномоченного и дослужился до начальника ОВД «Царицыно» (2008). Одновременно был слушателем 2 факультета заочной формы обучения в Академии МВД.

В прессе утверждалось, что Евсюков являлся выдвиженцем начальника ГУВД Москвы генерал-полковника Владимира Пронина, который в связи с событиями 27 апреля был уволен. Сам Владимир Пронин отрицал факт личного знакомства с семьёй Евсюкова. Отрицал факт своего знакомства с Прониным и Виктор Евсюков (отец Д. Евсюкова); «Денис добился [всего] своим трудом, а не так, как писали СМИ», — заявлял отец.

В пятилетнюю годовщину расстрела в супермаркете «Остров» (27 апреля 2014 года) по запросу Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) официальная представительница Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева сообщила, что Денис Евсюков содержится в ФБУ ИК-18 «Полярная сова», с 12 июля 2010 г. «За всё время отбывания наказания от него жалоб и обращений, в том числе на условия содержания в исправительном учреждении, в органы прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа и Генеральную прокуратуру РФ не поступало». Как рассказал РАПСИ источник в исправительном учреждении, Евсюков содержится в двухместной камере с ещё одним осуждённым. В настоящее время он не работает, свободное время проводит в основном за чтением. С другими осуждёнными сходится неохотно, но поддерживает связь с родственниками: отец Евсюкова регулярно приезжает на свидания к сыну. Ведёт себя Евсюков спокойно, сотрудники колонии характеризуют его положительно.

По данным на 2016 год, Евсюков содержится в одной из трёх так называемых «еврокамер», то есть в камере с евроремонтом, оборудованной по всем новейшим стандартам. В такую камеру он был помещён в качестве поощрения за отсутствие у него взысканий и замечаний со стороны администрации колонии. В коротком интервью журналисту «Московского комсомольца» Евсюков признался, что не против того, чтобы пожизненно заключённым предоставлялись длительные свидания с родными и близкими.

Семейное положение 
Разведён, детей нет. Бывшая супруга — экс-участница запасных составов групп «Стрелки» и «Стрелки International» и участница группы «Perestrelki» (первоначальное название — «СТРЕЛочКИ») Карина Резникова (в девичестве Каринэ Тонаканян). 20 июля 2013 года Каринэ Тонаканян повторно вышла замуж за представителя шоу-бизнеса Дмитрия Васильева (Dj Diamond), после чего на длительные свидания к Евсюкову в колонию ездить перестала.

Убийства 

В ночь с 26 на 27 апреля 2009 года Евсюков убил напротив дома № 38 по Борисовскому проезду подвозившего его водителя Daewoo Lanos Сергея Евтеева и, пройдя через дворы к Шипиловской улице (Южный округ Москвы), вошёл в супермаркет «Остров». По пути в супермаркет, перед ним и внутри магазина он несколько раз открывал огонь, ранив семерых человек, один из которых скончался (кассир Эльмира Турдуева). До приезда милиции Евсюков продолжал стрельбу по сотрудникам и покупателям, выбирая в качестве цели молодых людей разного пола (самому старшему было 27 лет). Евсюков захватил в подсобке заложников и намеревался их расстрелять, но был обезврежен нарядом милиции.

Евсюков для совершения этих преступлений использовал пистолет Макарова 1968 года выпуска за номером ШИ 3192, объявленный в розыск Северо-Кавказским УВД в 2000 году.

На защиту Евсюкова встала его жена, заявляя о том, что ему что-то подсыпали. В день, предшествующий инциденту в магазине, Евсюков отмечал праздник и находился в состоянии алкогольного опьянения.

19 февраля 2010 года Московским городским судом приговорён к пожизненному заключению. 8 июня того же года Верховный суд РФ отклонил жалобу адвокатов экс-майора на приговор, оставив его без изменений.

В заключении 
С 12 июля 2010 года Денис Евсюков  отбывает наказание в колонии «Полярная сова» Ямало-Ненецкого АО, расположенной за Северным полярным кругом.

До 2015 года  жалоб и обращений, в том числе на условия содержания в исправительном учреждении, в органы прокуратуры Ямала и Генеральную прокуратуру РФ от него не поступало. Будучи в заключении Евсюков не работал, большую часть свободного времени он проводил за чтением, а из родственников поддерживал отношения со своим отцом, который регулярно его навещал.

Однако весной 2015 года Денис Евсюков направил письмо-жалобу в ЕСПЧ, в котором пожаловался на удаленность своей колонии от Москвы. Жалоба принята к рассмотрению.

В последующие годы психическое состояние Дениса Евсюкова начало ухудшаться. В июне 2018 года стало известно, что Евсюков ссылаясь на невыносимые условия содержания начал писать письма, адресованные руководству тюрьмы и страны с просьбой расстрелять его, отправить его для участия в военных действиях на территорию Сирии или на Донбасс, а также помиловать его, лишь бы не оставаться в колонии. Но на все просьбы Евсюков получил отказы.

В 2021 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшему майору милиции, бывшему начальнику московского ОВД «Царицыно» Денису Евсюкову и его родителям компенсацию в размере шести тысяч евро. Решение опубликовано на сайте суда. В своей жалобе в ЕСПЧ Евсюков и его родители указали, что колония, где находится бывший майор, находится слишком далеко от Москвы, где живут его родители, что нарушает восьмую статью Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Отзывы по службе 

До событий 27 апреля Евсюков характеризовался коллегами по службе «исключительно положительно», считался «хорошим оперативником и делал удачную карьеру». Из характеристики института МВД: «Денис Евсюков — вежливый, подтянутый, дисциплинированный, эрудированный, психологически устойчивый». Однако после ареста практически все отзывы об Евсюкове изменились на противоположные. Оказалось, что у Евсюкова по службе было несколько выговоров, предупреждение о неполном служебном соответствии. Психиатрическая экспертиза на следствии выявила, что самооценка Евсюкова Д. В. была «неустойчивая, с некоторой тенденцией к завышению». Был зависим от собственного успеха и занимаемой социальной позиции; мотивация была направлена на самоутверждение. Евсюков требовал полного и беспрекословного подчинения сотрудников, а на пререкания реагировал жёстко, часто выходил из себя и кричал на сотрудников. По характеру Евсюков Д. В. — человек замкнутый, немногословный, вспыльчивый, высокомерный.

Владимир Пронин, бывший начальник ГУВД г. Москвы, уволенный сразу же после бойни в супермаркете, сообщил журналистам, что Евсюков характеризовался по службе положительно, обладает хорошим чувством юмора. «Он хороший профессионал, в воскресенье весь день дежурил в связи с празднованием Красной горки».

Однако пресса со ссылкой на сослуживцев Евсюкова по ОВД «Чертаново Южное» отмечала, что однажды тот в компании хвастался: «Я мог бы убить человека. Если, конечно, он того заслуживает». По слухам, сам ОВД был известен тем, что там «выбивали показания из задержанных», однако прямых свидетельств причастности Евсюкова к подобным правонарушениям не публиковалось. По сведениям газеты «Московский комсомолец», часть коллектива ОВД «Царицыно», начальником которого в конце 2008 года стал Евсюков, восприняла его «в штыки и откровенно саботировала». Подчёркивалось также, что новый начальник ОВД «никогда не пил» и на первой встрече с подчинёнными предупредил, что «будет увольнять и наказывать всех, от кого на работе учует запах спиртного».

Награды 
 Знак «Лучший сотрудник криминальной милиции».
 Медаль «За отличие в службе» (2005).

В кино 
 Первая серия вышедшего в  году телесериала «Важняк» («Обвиняемый») под названием «Дело майора Барсукова» посвящена Евсюкову. По сюжету майор милиции Дмитрий Барсуков пришёл в торговый центр и равнодушно расстрелял двадцать человек. Однако Следователь Макаров смог догадаться, что это его под угрозой расправы с женой заставили сделать влиятельные люди. Барсуков старался людей в торговом зале только ранить, но те, кто за ним следил, добили их. А запись наружного наблюдения вырезали частично. Макаров смог добиться для Барсукова 15 лет тюрьмы, которые он отсидел и жена его дождалась.
 В сериале «Ментовские войны 5» () (фильм 1 — «Другая река») прототипом героя Сергея Бодрунова, устроившего массовый расстрел посетителей кафе, стал Денис Евсюков. Авторы фильма высказали предположение, что милиционер-убийца находился под воздействием сильнодействующего психотропного препарата. В этой серии Бодрунов стал первым, кто совершил убийство под воздействием сильнодействующего психотропного препарата, с него началась череда аналогичных преступлений. Сам же Бодрунов в СИЗО повесился.
 В  году вышла вторая серия российского телесериала «Следственный комитет» под названием «Мишени» (реж. Юрий Попович). Прототипом главного героя Ерофеева является Денис Евсюков; эпизод основан на фактах дела Евсюкова, также обыгрывается психологический портрет Дениса Евсюкова.
 Режиссёр фильма «Майор» () Юрий Быков признал, что на образ майора Соболева повлиял небезызвестный майор Денис Евсюков, расстрелявший несколько человек в московском супермаркете «Остров». Однако тут сюжет далёк от оригинальной истории. Да и Соболев просто стал жертвой ситуации, когда сбил на машине ребёнка.
 В сериале «Глухарь» образ Евсюкова представлен в лице подполковника Станислава Карпова, сюжетная линия заключительных серий «Глухаря» основана на истории Евсюкова. Карпов показан Довольно жестоким, каким некоторые описывали и Евсюкова. Однако, в отличие от Евсюкова, Карпов был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психбольницу, откуда был выпущен через несколько лет.
 В фильме «Бабло» Евсюков стал прототипом майора милиции Зуева (актёр: Александр Фисенко), «крышей» публичного дома. По сюжету не дожидаясь увольнения, сам сдаёт удостоверение, в это же время ему звонит невеста и сообщает, что уходит от него, вне себя от гнева, Зуев срывается на автохаме, не дававшем ему проехать по Садовому кольцу, и открывает по нему огонь из пистолета, однако ни один из выстрелов не оказывается смертельным. После непродолжительной погони Зуева задерживают.

Примечания

Ссылки 
 
 Заключение стационарной судебной комплексной психолого-психиатрической комиссии экспертов от 23 июля 2009 года № 514
 У Евсюкова обнаружилось психиатрическое прошлое — gzt.ru
 Дело Евсюкова на сайте адвоката потерпевших — Игоря Трунова

Убийцы России
Майоры милиции (Россия)
Заключённые ИК-18 «Полярная сова»
Преступники Москвы
Дела Европейского суда по правам человека с участием России